Штейнберґ:
 Штейнберг Лев Петрович (1870–1945) — радянський диригент і композитор, народний артист СРСР.
 Штейнберг Яків Аронович (1896–1982) — архітектор і педагог.

Єврейські прізвища